Adriano Cadregari – allenatore di calcio italiano
 Giuseppe Cadregari – calciatore italiano